Der Lifan 820 ist eine Limousine des chinesischen Automobilherstellers Lifan. Das Fahrzeug wurde auf der Beijing Auto Show 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt und kam am 8. Juni 2015 auf den Markt. In Deutschland wurde das Fahrzeug nicht angeboten, in Russland wurde es als Lifan Murman verkauft.

Die Limousine wird von einem 1,8- oder 2,4-Liter-Vierzylindermotor angetrieben. Der kleinere Motor kommt auch im Lifan 630, im Lifan 720 und im Lifan X60 zum Einsatz.

Im Oktober 2018 kam mit dem 820 EV eine Variante mit Elektromotor in den Handel.

Technische Daten

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine
Elektroautomodell